Bobu steht für mehrere Orte in Rumänien:

 Bobu (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Bobu (Olt), Dorf im Kreis Olt

Bobu ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Bobu (1927–2014), rumänischer Politiker, Sekretär des Zentralkomitees der Rumänischen Kommunistischen Partei
 Maria Bobu (1925–2007), rumänische Politikerin (PCR)